Евгений Вдовин:
 Вдовин, Евгений Васильевич (род. 1952) — российский военачальник, генерал-лейтенант.
 Вдовин, Евгений Петрович (род. 1976) — российский математик, заместитель директора Института математики СО РАН.